Die Nationaldivision 1971/72 war die 58. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Aris Bonneweg wurde zum dritten Mal Meister. Titelverteidiger Union Luxemburg belegte nur den zehnten Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1972
Fußballsaison 1971/72